Sezon 1994/95 był 4. edycją rozgrywek o mistrzostwo Mołdawii. Tytułu mistrza kraju nie obronił KPV Kokkola, został nim zespół Zimbru Kiszyniów. Tytuł króla strzelców przypadł Vladislavowi Gavriliucowi, który w barwach Nistru Otaci i Zimbru Kiszyniów strzelił 20 goli.

Zespoły

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Divizia Naţională

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF 

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mołdawii
1994 w Europie
1995 w Europie
Mołdawia w XX wieku